Талье (, ) — французская и испанская фамилия. Известные носители:

 Талье, Жак (1700—1778) — французский католический священник, аббат, историк Церкви.
 Талье, Хосе Бернардо де (1779—1825) — перуанский военный и политический деятель, президент Перу в 1823 и 1824 годах.